Азадеган-лига 2014/2015 годов () — 14-й сезон Азадеган-лиги с момента её создания. Сезон стартовал 4 октября 2014 года и закончился 12 мая 2015 года. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Группа A

Команды

Турнирная таблица

Группа B

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
 Азадеган-лига 2014/15 на сайте soccerway.com

2014/2015
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2014 году
Спорт в Иране в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015